USS Narwhal ist der Name folgender Schiffe:

 USS Narwhal (SS-17), US-amerikanisches U-Boot der D-Klasse, in Dienst von 1909 bis 1922
 USS Narwhal (SS-167), US-amerikanisches Typschiff der Narwhal-Klasse, in Dienst von 1930 bis 1945
 USS Narwhal (SSN-671), US-amerikanisches U-Boot, in Dienst von 1969 bis 1999

Siehe auch 
 Narval
 Narwal (U-Boot), deutsches Aufklärungs-U-Boot
 HMS Narwhal

Narwhal